Roezl se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Benedikt Roezl
 Benedict Roezl